Андрей Николаевич Карцов ( — ) — российский дипломат; доводился дядей Юрию Сергеевичу Карцову, опубликовавшему его автобиографическую заметку и очерк на основе его материалов.

Биография 
Родился в Смоленском имении своей матери. Начал учиться в 1-й Санкт-Петербургской гимназии, откуда в 1850 году перешёл в Александровский лицей, который окончил в 1856 году.

С 25 мая 1856 года состоял на службе в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел; в начале 1858 года был отправлен секретарём генерального консульства в Белград. Затем служил консулом в Иерусалиме, дипломатическим агентом в Сербии.

С 8 апреля 1873 года — .

В начале 1879 года назначен генеральным консулом в Неаполь, в следующем году — в Париж. Умер от болезни сердца в октябре 1907 года, похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Его сын, Виктор Андреевич Карцов — русский вице-адмирал.

Награды 

Был награждён российскими (до Св. Анны 1-й ст. и Св. Станислава 1-й ст.) и иностранными орденами.

Примечания 

Выпускники Александровского лицея